La edición 80.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 1981 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el sueco Björn Borg logrando su sexto y último título en Roland Garros  al imponerse en la final al checoeslovaco Ivan Lendl.
	
En la competición individual femenina la victoria fue para la checoslovaca Hana Mandlíková que lograba así su único título en Roland Garros al imponerse a la alemana oriental Sylvia Hanika

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1981